Název Zdechovice má více sídel:

 Zdechovice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Zdechovice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Zdechovice (Úherčice) – základní sídelní jednotka obce Úherčice v okrese Chrudim

Podobné názvy 
 Zděchov
 Zduchovice

Externí odkazy